Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
La  d'infanterie (Empire allemand) ;
La  Division, précédemment nommée  d'infanterie (motorisée), de la  ;
La  Waffen-Grenadier-Division de la SS (russische Nr. 1) de la  ;
La  Waffen-Grenadier-Division de la SS (italienische Nr. 1) de la  ;

Espagne 
 la  côté républicain durant la guerre d'Espagne ;

États-Unis 
 la  d'infanterie américaine ;

France 
 la  d'infanterie française ;

Japon 
 la  d'infanterie de l'armée impériale japonaise

Pologne 
 la  d'infanterie polonaise.

Royaume-uni 

 29e division d'infanterie (Royaume-uni)